Ariyoshi ist der Familienname folgender Personen:

 George Ariyoshi (* 1926), Gouverneur von Hawaii
 Saori Ariyoshi (* 1987), japanische Fußballspielerin
 Sawako Ariyoshi (1931–1984), japanische Schriftstellerin